Il Campionato russo di rugby a 15 del 2013 (in russo Professional'naja regbijnaja liga 2013 fu il nono campionato semiprofessionistico organizzato dalla Federazione di rugby a 15 della Russia il 22º in assoluto; parteciparono 10 squadre.

La formula consisteva in un torneo a girone unico, le finali per il primo e il terzo posto.

Squadre partecipanti

 AgroUniversity Kazan'
 Bulava Taganrog
 Enisej-STM
 Fili Mosca
 Krasnyj Jar
 RC Kuban Krasnodar
 RC Novokuzneck
 Slava Mosca
 Spartak Mosca
 VVA-Podmoskov'e

Stagione regolare

Classifica finale

Risultati

Finali per il terzo posto

Finali per il primo posto

 2013
Russia